Hrbov bezeichnet mehrere Orte

 Hrbov, Ortsteil von Lhenice, Okres Prachatice, Tschechien 
 Hrbov, Ortsteil von Polná, Okres Jihlava, Tschechien  
 Hrbov, Ortsteil von Velké Meziříčí, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien 
 Hrhov, bis 1927 Hrbov, Gemeinde im Okres Rožňava, Slowakei